«Да́рница» (, ) — 10-я станция Киевского метрополитена. Находится в Днепровском районе. Расположена на Святошинско-Броварской линии, между станциями «Левобережная» и «Черниговская».

История
Открыта 5 ноября 1965 года. Название получила от исторической местности Дарница, которая в действительности расположена в нескольких километрах от станции. Пассажиропоток — 51,8 тыс. чел./сутки.

Описание 
Станция соединяется путями с электродепо «Дарница». Рядом со станцией находятся гостиница «Братислава» и универмаг «Детский мир».

Станция наземная открытого типа с островной платформой. Посадочная платформа прикрыта навесом, опирающимся на колонны, расположенные по центру. Имеет два выхода: восточный совмещен с подземным переходом под Броварским проспектом с выходами в сторону Северо-Броварского массива и Соцгорода, западный (открыт 27 ноября 2006 года) расположен над путями и оборудован двумя эскалаторами, работающими на подъём, с выходом в сторону улицы Строителей.

Оформление 
Оформление станции идентично «Левобережной» и «Гидропарку», станцию отличает только использование в отделке коричневой плитки.

Режим работы 
Открытие — 5:30, закрытие — 0:06

Отправление первого поезда в направлении:
 ст. «Лесная» — 5:51
 ст. «Академгородок» — 5:39

Отправление последнего поезда в направлении:
 ст. «Лесная» — 0:39
 ст. «Академгородок» — 0:09

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Станция «Дарница» на сайте «Мир метро»
 Дарниця (станція метро) на ВЕК 
 

Станции Киевского метрополитена
Святошинско-Броварская линия метрополитена
Наземные открытые станции
События 5 ноября
Станции метрополитена, построенные в 1965 году
Днепровский район (Киев)